Бернардини — итальянская фамилия.
 Бернардини, Адриано (род. 1942) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.
 Бернардини, Антонино (род. 1974) — итальянский футболист, полузащитник, участник Олимпийских игр 1996 в Атланте.
 Бернардини, Фульвио (1905—1984) — итальянский футболист, тренер, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1928 года.